Monsieur Cannibale peut désigner :
 Monsieur Cannibale, une chanson de Sacha Distel sortie en 1966 ;
 « Monsieur Cannibale » ou « Monsieur Cannibal », le surnom du réalisateur italien Ruggero Deodato après la sortie du film Cannibal Holocaust en 1980 ;
 Monsieur Cannibale, une attraction du parc d'attractions néerlandais Efteling ouverte en  et fermée en

Voir aussi